Plusieurs personnalités de la famille royale de Grèce ont porté le prénom d'Alexandra. On compte ainsi :
 Alexandra de Grèce (1870-1891), princesse de Grèce et de Danemark puis, par son mariage, grande-duchesse de Russie ;
 Alexandra de Grèce (1921-1993), princesse de Grèce et de Danemark puis, par son mariage, reine de Yougoslavie ;
 Alexandra de Grèce (1968-), « princesse de Grèce » puis, par son mariage, madame Mirzayantz.

Voir aussi 
 Alexia de Grèce (1965-), princesse de Grèce et de Danemark puis, par son mariage, madame Morales Quintana

Homonymie dynastique